Plesiocystiscus är ett släkte av snäckor. Plesiocystiscus ingår i familjen Cystiscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Plesiocystiscus